L'Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, roman français de Romain Puértolas (2013)
 L'Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, film franco-américain de Ken Scott (2018)
 L'Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, bande dessinée française de Zidrou et Falzar (2017)

Nom long